Форма креста Иисуса Христа — дискуссионный вопрос для ряда светских историков и филологов, а также некоторых течений в христианстве.

Традиционный взгляд о форме орудия казни, на котором был распят Иисус — это был крест в форме двух перекрещенных балок (горизонтальной и вертикальной); по мнению сторонников данного взгляда, доказательства в пользу этой точки зрения содержатся в письменных свидетельствах Отцов Церкви и церковных писателей.
Но есть и другие мнения о форме казни Иисуса Христа.

Виды распятия у древних римлян 

 Crux Simplex — простой вертикальный столб в форме «I».
 Crux Commissa — крест в форме «Т».
 Crux Decussata — крест в форме «X», согласно традиции тот крест, на котором умер апостол Андрей
 Сrux Immissa — согласно традиции тот крест, на котором умер Иисус Христос.

При конструкции креста из двух элементов, каждый элемент тоже имел своё название. Первый элемент — стационарная, вертикально вкопанная стойка, называлась staticulum. Второй — patibulum, представлял собой съёмную горизонтальную балку, которую, собственно, и несли на себе осуждённые на смерть. Интересно, что crux иногда называли не только цельную, собранную из двух элементов конструкцию, но и отдельно patibulum.

Теория крестообразности (crux immissa)

Традиционный взгляд 

Большое количество письменных свидетельств и вещественных памятников говорит в пользу формы crux immissa (†), то есть в форме двух перекрещенных балок, вертикальной и горизонтальной. Ириней Лионский и Иустин Философ говорят о кресте пятиконечном. Иероним сравнивает крест Иисуса Христа с летящей птицей, Иустин — с Моисеем, распростёршим руки на молитву: эти сравнения также указывают на четырёхконечную форму креста.

Исследователи указывают, что почитание креста в качестве символа христианства отмечается с самого раннего христианского периода. Уже Тертуллиан (конец II — начало III в.) говорит об обычае изображения на себе крестного знамения как об общепринятом. В среде ранних христиан отмечается обычай вышивания креста на головном уборе либо даже татуирования его на лбу.

Богословский взгляд 
В Евангелии от Иоанна в двух местах упоминается о непосредственном указании самого Иисуса на то, каким образом будет казнён:

Эти слова трактуются толкователями Евангелия как указания Христа не только на смысл его крестных страданий, но и непосредственно на материальное его осуществление. Так, блаженный Феофилакт Болгарский говорит: «Когда „вознесён буду“, — сказал это, давая разуметь, какою смертию Он умрёт, то есть будет распят, ибо этим означается высота креста»., а автор «Толковой Библии» А. П. Лопухин — конкретнее: «Сие говорил Он, давая разуметь, какою смертью Он умрёт. Сам евангелист понимает слова Господа ближе всего, как предуказание на самый образ Его смерти — распятие, при котором Господь, действительно, был вознесён или приподнят над землёю и, простирая на кресте Свои руки, как бы хотел привлечь к Себе весь Мир». Таким образом, слова Иисуса, по мнению православных толкователей, служат указанием не только на вид казни, но и на форму креста.

Другие косвенные свидетельства, которые часто приводят как свидетельство такой формы орудия казни при полемике со свидетелями Иеговы:

Так как апостол говорит про раны на руках «от гвоздей», во множественном числе — это может быть свидетельством того, что в каждую руку были вбито по одному гвоздю. Примеры других переводов, передающих «гвозди» во множественном числе:

Перевод РБО:
— Мы видели Господа! — сказали ему другие ученики.— Пока я не увижу на Его руках ран от гвоздей и не вложу в эти раны палец, а в рану на боку руку, не поверю! — ответил он.
King James Bible:
The other disciples therefore said unto him, We have seen the Lord. But he said unto them, Except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe.
American Standard:
The other disciples therefore said unto him, We have seen the Lord. But he said unto them, Except I shall see in his hands the print of the nails, and put my hand into his side, I will not believe.

Украинский перевод И. Огиенко в этом месте не передаёт мысли о множественном числе.

Акцент делается на том, что надпись была поставлена над ( «непосредственно над, близ, подле») головой, а не над руками Спасителя, как было бы, если бы Он был распят на столбе (в этом случае должно использоваться  «наверху», либо  «сверху, выше», ср. ().

Согласно преданию апостол Пётр был казнён именно на кресте вниз головой, при этом руки его были распростёрты в противоположные стороны. Слова «Иди за мной» становятся понятными, если считать, что сам Христос был распят на кресте.

Взгляд Аверинцева 
Хотя во времена Римской империи слово  использовалось не только в своём первоначальном значении, но и для описания деревянных орудий казни различной формы — от простого столба до Т-образного, четырёхконечного или шестиконечного креста, по мнению филолога С. С. Аверинцева, существуют исторические сведения в пользу того, что Иисус был распят именно на кресте в его традиционном представлении.

Теория тау-образности (crux commissa) 

Раннехристианские деятели, автор Послания Варнавы и Тертуллиан, утверждали, что орудие казни Иисуса Христа имело форму греческой буквы тау (Τ, crux commissa), и понимали эту букву как символ христианства.

Ряд современных учёных поддерживают эту точку зрения. Мессианский богослов Давид Стерн пишет:

<…> греческое  обычно переводится словом «крест». На самом деле, это был вертикальный деревянный столб с горизонтальной перекладиной, больше напоминавший букву «Т», нежели символ христианства. Римляне использовали его для казни преступников, не являвшихся римскими гражданами (для последних была предусмотрена менее мучительная форма смерти). У евреев такой вид казни отсутствовал. Галаха определяет четыре вида смертной казни: побитие камнями, сожжение, обезглавливание и удушение (Мишна Сангедрин 7:1), но не казнь через повешение или распятие на кресте (см. , ).

Однако в оккупированном римлянами Израиле публичные распятия были обычной практикой. Осуждённый нес на себе перекладину стойки, на которой его должны были распять, до места казни, а затем его кисти и щиколотки прибивали гвоздями к стойке. После этого стойку устанавливали вертикально, и человека оставляли висеть в невыносимых мучениях, пока он не умирал (что обычно происходило несколькими часами позже). <…>

<…> Веские археологические и исторические свидетельства подтверждают, что в Израиле в то время использовалась стойка с горизонтальной перекладиной (), и именно эту перекладину нес на себе преступник к месту казни.

Теория формы столба (crux simplex) 

Некоторые светские историки обращают внимание на возможность казни на обычном столбе.

Германн Фульда:
Иисус умер на обычном столбе смерти, подтверждением чему служат: а) распространённый в то время на Востоке обычай использовать это орудие казни, б) косвенно сама история страданий Иисуса и в) многочисленные высказывания отцов ранней церкви.

Пауль Вильгельм Шмидт (Paul Wilhelm Schmidt), профессор Базельского университета, провёл исследование греческого слова . В своём труде «История Иисуса» он написал (п. 172): « означает любой прямостоящий ствол дерева или столб» (« [staurós] heißt jeder aufrechtstehende Pfahl oder Baumstamm»). Далее идут рассуждения о том, как казнили Иисуса: «Кроме избиения плетью, согласно евангельским повествованиям, в качестве наказания Иисуса возможен лишь самый простой способ распятия, какой был у римлян,— повешение раздетого тела на столбе, который к тому же Иисусу пришлось нести или волочить к месту казни, чтобы это позорное наказание было ещё невыносимее. […] Такая казнь не допускала ничего иного, кроме простого повешения, так как часто носила массовый характер, например: Вар — 2 000 человек за один раз (Иосиф Флавий. „Иудейские древности“ XVII 10 10), Квадрат („Иудейская война“ II 12 6), прокуратор Феликс („Иудейская война“ II 15. 2 [13 2]), Тит („Иудейская война“ VII. 1 [V 11 1])».

А с 1936 года и свидетели Иеговы обращают внимание на то, что евангелисты не говорят о форме того орудия, на котором был распят Иисус Христос, а также на то, что «слово  в классическом греческом языке означало просто „вертикальный столб, или кол“, или же сваю, используемая для фундамента». Они не считают небиблейские источники I тысячелетия н. э., которые свидетельствуют о форме четырёхконечного креста, доказательством действительного орудия казни Иисуса Христа. Критики часто ссылаются на эти источники, которые, по их мнению, противоречат гипотезе свидетелей Иеговы о распятии Иисуса на столбе, но которые свидетелями Иеговы не упоминаются и не комментируются. А свидетели Иеговы своё мнение основывают на других исторических документах, которые, по их мнению, свидетельствуют в пользу их взгляда.

В «Переводе нового мира» греческое слово , которое в Библии традиционно переводится словом «крест», переведено как «столб мучений» (в «Библия — Современный Перевод» как «крест страданий»). Переводчики ПНМ ссылаются на мнение тех исследователей, которые придерживаются мнения о языческом происхождении креста в христианстве:

 … означает в первую очередь прямой столб или кол. К нему пригвождались казнившиеся преступники. Как существительное , так и глагол , прикреплять к столбу или колу, первоначально отличались от церковной формы креста, состоящего из двух балок. Форма последнего [креста в виде двух балок] произошла из древней Халдеи и употреблялась как символ бога Таммуза (в форме мистического Тау, первой буквы его имени) в этой стране и в прилегавших к ней странах, включая Египет. К середине III века н. э. церкви либо отступили от некоторых учений христианской веры, либо исказили их. Церкви отступнического христианства, чтобы укрепить свои позиции, принимали язычников в свою веру без духовного перерождения и позволяли им сохранять языческие знаки и символы. Таким образом тау, или Т, в наиболее распространённом виде с опущенной перекладиной, был перенят для обозначения креста Христова.

Кроме того, свидетели Иеговы обращают внимание на следующее место:  (как замечает д.и.н. И. С. Свенцицкая, «более точный перевод — „на столбе“»). Хотя слово древо () в данном случае означает материал (древесина) из которого сделано распятие.
Авторы Нового Завета пользовались общегреческим народным языком койне. Ряд историков и филологов, изучающих его, полагают, что слово  перешло в койне из классического греческого языка, не изменив своего значения. В классической греческой литературе  никогда не использовалось в значении «крест». В комментарии к переводу Библии, изданном Оксфордским университетом, говорится: «Гомер употребляет слово  для обыкновенного кола, столба или бревна. И в этом значении употребляется это слово во всей классической литературе. Оно никогда не обозначает два бревна, прикреплённых друг к другу под каким-либо углом, но оно всегда обозначает одно отдельное бревно». Подтверждает это другое греческое слово , которое наряду со словом  используется для описания орудия убийства Иисуса в , , ;  и  и всегда переводится как «бревно» или «дерево».

Поэтому Комитет «Перевода нового мира» посчитал оправданным при переводе слова  использовать не более позднее его значение в форме слова «крест», а выражение «столб мучений» — значение, которое оно имело в классическом греческом языке (то есть до IV века до н. э.).

Слово  не передают как «крест» и некоторые другие современные переводы Библии.

Критика 
Критика доводов, приводимых сторонниками того, что Христос был распят на столбе, основывается на различии древнегреческого и греческого языка первого века. Так, кандидат философских наук, иеромонах Иов (Гумеров) отвечает на филологические доводы следующее: «Приведённая аргументация является обычным софизмом. В основе его лежит грубое логическое нарушение: подмена термина. Делается утверждение о классическом греческом языке, а затем рассматривается язык апостольского века. Классическим греческий язык был до IV в. до Р. Х. После завоеваний Александра Македонского начинается эпоха эллинизма, для культуры которой характерен синтез греческой и местных восточных культур (IV—II вв. до н. э.). В 146 г. до Р. Х. Рим разгромил Ахейский союз и установил господство над всей Грецией. Во II в. до н. э. римляне переняли у Карфагенян самый жестокий вид казни — распятие. Орудие это получило название ».

Критики взгляда о «распятии на столбе» обращают внимание на то, что в современном греческом языке слово  переводится как «крест».

Ряд библеистов и светских исследователей (Буллингер, Вайн и другие) утверждает, что греческое слово , указанное в Библии как орудие казни Иисуса Христа, переводится не как «крест», а как «столб», в разных его вариациях, например, «шест», «свая», «кол» и т. п. Однако в классическом древнегреческо-русском словаре Дворецкого дан перевод слова  не только в этих значениях, но и в значении «крест». Кроме того, по мнению сторонников богословского взгляда, утверждение о распятии на столбе опровергается библейским текстом. В Новом Завете это слово используется исключительно для обозначения орудия казни Христа и никогда в отношении чего бы то ни было иного. Слово же «столб» (столп) в греческом Новом Завете обозначено как  (; ; ; ), что, собственно, и обозначает «столб», либо как  (; ; ) «столб, бревно, полено».

В Ветхом Завете (Септуагинта) слово  не используется, однако в  используется производное от него слово  (пусть будет распят) применительно к казни на предмете, называемом , который в греческом тексте, в данном случае, по мнению Алексея Винокурова, обозначает деревянный предмет («древо» в Синодальной Библии). Ниже приводится список всех слов (в виде одного примера от каждого), прямо или косвенно указывающих на столбы, шесты, колья, сваи в греческом тексте Библии:

  (столб, подпора, колонна, свая, брус). «И сделай брусья () для скинии из дерева ситтим, чтобы они стояли» ().
  (столб, стела, свая). «Жена же Лотова оглянулась позади его, и стала соляным столпом ()» ().
  (носильщик). «Сделай из дерева ситтим шесты () и обложи их [чистым] золотом» (, в Септуагинте 25:12).
  (шест, столб). «и вложил шесты () в кольца, по сторонам ковчега, чтобы носить ковчег» (, в Септуагинте 38:4).
  (рычаг, лом, свая, кол, засов). «И сделай шесты () из дерева ситтим, пять для брусьев одной стороны скинии» ().
  (палица, дубина). «Шесты () сделай из дерева ситтим и обложи их золотом» ().
  (носильщик). «И сделай шесты () для жертвенника, шесты из дерева ситтим, и обложи их медью» ().
  (кол, колышек, палка-копалка). «Все колья () вокруг скинии и двора медные» (, в Септуагинте 38:21).
  (пилон, ворота) «И покоиться будут среди неё стада и всякого рода животные; пеликан и ёж будут ночевать в резных украшениях её; голос их будет раздаваться в окнах, разрушение обнаружится на дверных столбах (), ибо не станет на них кедровой обшивки» ()
  (столб, бревно, отрубленное дерево, полено, балка) «И сказал Харбона, один из евнухов при царе: вот и дерево (), которое приготовил Аман для Мардохея, говорившего доброе для царя, стоит у дома Амана, вышиною в пятьдесят локтей. И сказал царь: повесьте () его на нём» ()

Во времена Ездры бревно могло использоваться для распятия: «Мною же даётся повеление, что [если] какой человек изменит это определение, то будет вынуто бревно () из дома его, и будет поднят он и пригвождён к нему, а дом его за то будет обращён в развалины. И Бог, Которого имя там обитает, да низложит всякого царя и народ, который простёр бы руку свою, чтобы изменить [сие] ко вреду этого дома Божия в Иерусалиме. Я, Дарий, дал это повеление; да будет оно в точности исполняемо» ().

См. также 
 Крест
 Распятие Христово
 Распятие (декоративно-прикладное искусство)
 Распятие (казнь)
 Крестное знамение

Примечания

Ссылки 
 Lipsius, Justus. De Crvce libri tres (1594) — трактат о разных видах распятия.
 Почему истинные христиане не почитают крест — позиция свидетелей Иеговы
 Свидетели Иеговы и крест Христа — критика
 Христос не был распят на столбе

Иисус Христос
Орудия Страстей
Свидетели Иеговы
Иконография Иисуса Христа
Крест в христианстве